Pere Martínez puede referirse a:

 Pere Martínez de la Rosa (1971), piloto de automovilismo español.
 Pere Martínez Sastre, futbolista español.
 Pere Martínez Ventura (1988), cantaor y músico español.